Las Virtudes puede estar haciendo referencia a:

 Las Virtudes, dúo humorístico español.
 Las Virtudes, pedanía perteneciente a la localidad de Villena, provincia de Alicante (España).